UFC on ESPN: Херманссон vs. Веттори (, известный также как UFC on ESPN 19 или UFC Vegas 16) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 5 декабря 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Марвин Веттори победил Джека Херманссона единогласным решением судей. В соглавном бою вечера Джамаал Хилл победил Овинса Сен-Прё техническим нокаутом во втором раунде.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира изначально был запланирован бой в среднем весе, между шведом Джеком Херманссоном (#4 в рейтинге) и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе англичанином Дарреном Тиллом (#6 в рейтинге).

Изменения заглавного события турнира 
6 ноября стало известно, что Даррен Тилл был вынужден сняться с боя из-за нераскрытой травмы и ему на замену выйдет молодой и амбициозный американский проспект Кевин Холланд. Таким, образом заглавным событием турнира стал бой между Херманссоном и Холландом. Хотя Холланд на момент подготовки турнира не входил в рейтинг топовых бойцов в среднем весе, однако выбор его в качестве хедлайнера турнира объясняется тем, что в 2020 году он является первым и пока единственным бойцом, который одержал 4 победы в турнирах UFC за этот год, три из которых были досрочными. В случае победы Холланд повторит рекорд Нила Магни (2014 год) и Роджера Хуэрты (2007 год) по количеству побед за календарный год равный пяти.

В свою очередь, 28 ноября Холланд был снят с турнира после положительного результата теста на COVID-19. Марвин Веттори, который должен был встретиться с Роналду Соузой неделю спустя на турнире UFC 256, согласился заменить выбывшего Холланда и возглавить турнир 5 декабря. В свою очередь, организаторы решили перенести Холланда на замену Веттори для поединка с Соузой на UFC 256.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

*Овинс Сент-Прё не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 
Из-за того, что сразу три боя были отменены за несколько часов до начала турнира, порядок выступления бойцов был изменён.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Марвин Веттори vs. Джек Херманссон
 Выступление вечера: Габриэль Бенитес и Джордан Ливитт

Последствия турнира 
8 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

 Йоэль Ромеро (бывший #5) покинул рейтинг среднего веса (увольнение);

 Овинс Сен-Прё (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг полутяжёлого веса.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN